Download
Download (canção)
Ou ainda:
Download.com

Desambiguação